Panagiotis Kanellopoulos (, * 13. Dezember 1902 in Patras; † 11. September 1986 in Athen) war ein griechischer Soziologe, Geschichtsphilosoph, Rechtswissenschaftler, Lyriker, Politiker und zweimaliger Ministerpräsident.

Wissenschaftliche Laufbahn 
Kanellopoulos absolvierte ein Studium der Soziologie und Rechtswissenschaften an der Universität Athen, der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg sowie der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Während seines Lebens verfasste er zahlreiche Werke über Ideengeschichte, Soziologie, Philosophie, Rechtswissenschaften und Politik. Ebenso veröffentlichte er literarische Prosa und Gedichte. Sein Buch „I was Born in 1402“ gewann den Literaturpreis der Akademie von Athen.

Politische Laufbahn

Metaxas-Diktatur und Zweiter Weltkrieg 
Als überzeugter Republikaner gründete er 1935 die National Unionistische Partei. Kurz nach der Errichtung der Diktatur durch Oberst Ioannis Metaxas am 4. August 1936 ging er bis zum Ausbruch des Griechisch-Italienischen Krieges ins Exil. Während des Zweiten Weltkriegs diente er als Privatmann in der XIII. Division der griechischen Armee und danach organisierte er Widerstandsgruppen in der griechischen Hauptstadt. 1942 folgte er der Regierung ins Exil nach Kairo und wurde Verteidigungsminister im Kabinett von Tsouderos. Nach Auseinandersetzungen mit royalistischen Offizieren, verließ er dieses im März 1943 wieder. Vom April 1944 bis Januar 1945 war er Wiederaufbauminister im Kabinett von Georgios Papandreou. Im Oktober 1944 kehrte er mit der Exilregierung nach Griechenland zurück.

Ministerpräsident 1945 und Ministerämter 
Vom 1. bis zum 22. November 1945 war er erstmals Ministerpräsident und zugleich Außenminister. 1946 wurde er zum Abgeordneten der Nationalversammlung (Voulí ton Ellínon) gewählt und vertrat dort den Wahlbezirk von Patras. In den folgenden Jahren war er mehrfach Minister: 1947 war er Luftfahrtminister, dann von Juni 1949 bis Januar 1950 Kriegsminister im Kabinett von Alexandros Diomidis. 1950 war er Stellvertretender Ministerpräsident.

In der Regierung von Marschall Alexandros Papagos war er von November 1952 bis Oktober 1955 Minister für Nationale Verteidigung sowie 1954 bis 1955 auch Stellvertretender Ministerpräsident. Nach dem Tode von Marschall Papagos trat er der National-Radikalen Union (ERE) von Konstantinos Karamanlis bei. In den Regierungen von Karamanlis war er von 1959 bis 1963 erneut Stellvertretender Ministerpräsident. Am 9. Juli 1961 unterzeichnete er in dieser Funktion während eines Staatsbesuchs des deutschen Vizekanzlers Ludwig Erhard in Athen ein Assoziierungsabkommen zwischen Griechenland und den Europäischen Gemeinschaften.

Nach der Niederlage der ERE bei der Wahl zur Nationalversammlung vom November 1963 wurde er Vorsitzender der ERE, nachdem der bisherige Parteivorsitzende Karamanlis ins Exil nach Paris gegangen war.

Ministerpräsident und Obristenputsch 1967 
Als die ERE am 3. April 1967 der Regierung von Ministerpräsident Ioannis Paraskevopoulos ihre Unterstützung entzog, wurde er schließlich selbst zum zweiten Mal Ministerpräsident. Allerdings wurde er bereits 18 Tage später durch den Obristenputsch von Oberst Georgios Papadopoulos am 21. April 1967 gestürzt. Kanellopoulos war somit der letzte parlamentarisch bestätigte Ministerpräsident vor dem Ende der Militärdiktatur im Juli 1974.

Wiederherstellung der Demokratie 1974 
1974 wurde er erneut in die Nationalversammlung gewählt. 1975 kandidierte er erfolglos gegen Konstantinos Tsatsos für das Amt des Präsidenten der 2. Republik. Anschließend zog er sich aus dem politischen Leben zurück. Zu seinem 95. Geburtstag 1997 wurde eine Sondermarke herausgegeben und zu seinem 100. Geburtstag 2002 veranstaltete das Hellenic Leadership Institute einen Festakt.

Ausgewählte Publikationen

Wissenschaftliche Publikationen 
 Η Κοινωνία των Εθνών. Athen 1926.
 Evolution und Fortschritt. Eine socialphilosophische Skizze. Sakellarios, Athen 1926.
 Περί τών μεθόδων τής κοινωνιολογίας. Τύποις Σακελλαρίου, Athen 1926.
 Αι θρησκείαι ως προσδιοριστικοί παράγοντες των πολιτισμών. Τύποις Μαντζεβελάκη, Athen 1926.
 Περί της έννοιας του Διεθνούς Δικαίου από κριτικοφιλοσοφικής απόψεως. Τυπ. Σακελλαρίου, Athen 1926.
 Κοινωνική πρόοδος καί κοινωνική πολιτική. Τυπ. Σακελλαρίου, Athen 1927.
 Κοινωνιολογία των ιμπεριαλιστικών φαινομένων. Τυπ. Σακελλαρίου, Athen 1927.
 Περί κοινωνιολογίας ως επιστήμης. Τυπ. Σακελλαρίου, Athen 1928.
 Ιστορία και κριτική των κοινωνιολογικών θεωριών, Bd. 1 (Auguste Comte, Herbert Spencer). Τυπ. Σακελλαρίου, Athen 1929.
 Κάρολος Μαρξ • Συμβολή εις την Ιστορίαν των Οικονομικών και Κοινωνικών Θεωριών. Τυπ. Δημητράκου, Athen 1931.
 Η κοινωνία της εποχής μας• Κριτική των συστατικών αυτής στοιχείων. Αθήναι, Τυπ. Παπαδογιάννη, 1932.
 Ιστορία και πρόοδος • Εισαγωγή εις την κοινωνιολογίαν της ιστορίας. Athen 1933.
 Ο άνθρωπος και αι κοινωνικαί αντιθέσεις. Athen 1934.
 Observations historiques sur l'idée de la société. U page de mythologie politique , in: Rivista di Sociologia, Paris 1934
 Προβλήματα φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας της ιστορίας. Εκδ. Κ. Σ. Παπαδογιάννη, Athen 1936.
 Die Einsamkeit in ihrer „gemeinschaftlichen“ und „gesellschaftlichen“ Problematik, in: Reine und Angewandte Soziologie. Eine Festgabe für Ferdinand Tönnies zu seinem achtzigsten Geburtstage am 16. Juli 1935. Hans Buske, Leipzig 1936
 Griechischer Brief . Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart [1938?].
 Χαράλαμπος Τζωρτζόπουλος. Αθήναι, ανάτυπο από το Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών. 1939.
 Η Ελλάς και ο πόλεμος. 1942.
 Θα σας πω την αλήθεια. 1942.
 1935-1945 • Ένας απολογισμός. Athen 1945.
 Θα σας πω την αλήθεια (μια ιδεολογική πολιτική ομολογία). Athen 1945.
 Ο πόλεμος και το μέλλον• Διδάγματα και αιτήματα. Athen 1946.
 Εισαγωγή σε μια θεωρία της ιστορίας ως βάση του ενωτισμού. Εκδοσις της Εθνικής Ενωτικής Νεολαίας, Athen 1947.
 Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, 2 Bde., Εκδ. Αετός, Athen 1941 und 1947.
 Ο Εικοστός αιώνας • Η πάλη μεταξύ ανθρωπισμού και απανθρωπίας. Athen 1951.
 Ο Χριστιανισμός και η εποχή μας• Από την Ιστορία στην αιωνιότητα. Τύποις Πυρσός, Athen 1952
 Ascent to faith, übersetzt von Mary P. Gianos, Exposition Press, New York 1966.
 Μεταφυσικής προλεγόμενα. Ο άνθρωπος - ο κόσμος - ο Θεός. Τυπογρ. Αδελφών Γ. Ρόδη, Athen 1955.
 Πέντε Αθηναϊκοί διάλογοι, 51 έως 529 μετά Χριστόν. Athen 1956
 Fünf Athener Dialoge. Hellas und Christentum. Übersetzt von Isidora Rosenthal-Kamarinea, Walter, Olten, Freiburg i. B. 1961.
 Το τέλος του Ζαρατούστρα. Τυπογρ. Αφών Γ. Ρόδη, Athen 1956.
 Γεννήθηκα στο 1402. Athen 1957.
 Hyperion und der neugriechische Geist. Dichtung und Wahrheit im heutigen Griechenland. Siebenberg, Frankenau 1959.
 Ποίηση καί αλήθεια στή νεοελληνική ζωή, Εκδ. Εστία, Athen 1959.
 Mistra. Das byzantinische Pompeji. Knorr & Hirth, München 1962.
 Από τον Μαραθώνα στην Πύδνα και ως την καταστροφή της Κορίνθου Α΄-Γ΄. Αθήναι, [Erstausgabe 1963], (= Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος), Athen ²1982.
 Τα χρόνια του μεγάλου πολέμου 1939-1945. Athen 1964.
 Υποθήκαι προς τους νέους. Athen 1964.
 Athen. Übers. von Isidora Rosenthal-Kamarinea. Knorr & Hirth, München 1964.
 Ο λόγος του αρχηγού της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως του κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου προς τον λαόν των Αθηνών. Athen 1965.
 Η Ελλάς εν όψει του μέλλοντος της ανθρωπότητος• Ομιλία γενομένη κατά την συνεστίασιν των μελών της Εθνικής Ενώσεως Δικηγόρων. Athen 1966.
 The living heritage of greek antiquity. Mouton, Den Haag 1967.
 Five men - five centuries. Essays on Solon, Sophocles, Dion, Cydias, and Diaios. Übersetzt von Philip Sherrard, Weidenfeld & Nicolson, London 1971.
 Ιστορικά δοκίμια. Athen 1975.
 Ημερολόγιο • 31 Μαρτίου 1942 - 4 Ιανουαρίου 1945. Εκδ. Κέδρος, Athen 1977.
 Δοκίμια και άλλα κείμενα σαρανταπέντε ετών, 1935-1980. Εκδ. Εγνατία, Saloniki 1980. 
 Heidelberg, ο χρυσός κρίκος του πνευματικού δεσμού μας. Athen 1980.
 Λόρδος Βύρων. Η ζωή καί τό έργο του. Εκδ. Γιαλλελής, Athen 1983.
 Ναπολέων Βοναπάρτης, Εκδ. Γιαλλελής, Athen 1983.
 Η Γαλλική Επανάσταση, Εκδ. Γιαλλελής, Athen 1983.

Belletristik 
 Ρυθμοί στα κύματα. Τύποις Καλέργη & Σίας, Athen 1920.
 (pseudonym als Haimos Aurelios [= Αίμος Αυρήλιος]): Απλοί φθόγγοι σέ στίχους. Εκδ. Πυρσός, Athen 1938.
 Ο κύκλος των Σονέττων. (Sonette), Εκδ. των Φιλολογικών Χρονικών, Athen 1945.
 Πικροδάφνες. Athen 1955.
 (mit Ninetta Koutrárou-Rassiá [Νινέττα Κουτράρου-Ρασσιά]): Η ζωή μου. Athen 1985.

Literatur 
 Gunnar Hering: Kanellopulos, Panajotis. In: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Band 2. München 1976, S. 334–336
 Jannis Valasidis: Biographien führender Persönlichkeiten aus dem politischen Leben Griechenlands. In: Klaus-Detlev Grothusen (Hrsg.): Südosteuropa-Handbuch. Band 3: Griechenland. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1980, ISBN 3-525-36202-1, S. 690.

Weblinks 
 
 Biographie auf rulers.org
 The Colonel’s Coup. Countries Quest, abgerufen am 30. Dezember 2014.

Einzelnachweise 

Soziologe (20. Jahrhundert)
Geschichtsphilosoph
Mitglied der Akademie von Athen
Stellvertretender Regierungschef (Griechenland)
Verteidigungsminister (Griechenland)
Ministerpräsident (Griechenland)
Autor
Träger des Bundesverdienstkreuzes (Großkreuz)
Geboren 1902
Gestorben 1986
Mann
Grieche